Этот список неполон. Вы можете помочь проекту, дополнив его.

В этом списке перечислены детали альбедо Марса.

Моря 
 Ацидалийское море ()
 Южное море ()
 Северное море ()
 Море Крона ()
 Киммерийское море ()
 Эритрейское море ()
 Адриатическое море ()
 ()
 Море Сирен ()
 Тирренское море ()

Исключённые 
 Море Амфитриты ()
 ()
 Море Океанид ()
 Ионическое море ()

Заливы 
 Залив Аонид ()
 Залив Авроры ()
 Дельтоидный залив ()
 Жемчужный залив ()
 Залив Прометея ()
 ()
 Сабейский залив ()

Исключённые 
 ()
 ()
 Залив Палинура ()
 ()
 Залив Титанов ()
 ()
 Залив Тритона ()

Проливы 
 Пролив Нереид ()
 Пролив Пандоры ()

Исключённые 
 ()
 ()
 Пролив Палинура ()
 Пролив Тифия ()
 Пролив Уликса ()

Озёра 
 ()
 Озеро Исмены ()
 Озеро Мерида ()
 ()
 Озеро Феникса ()
 ()
 Озеро Солнца ()
 Озеро Титона ()

Исключённые 
 Озеро Аретузы ()
 Аскрийское озеро()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 Лунное озеро ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 Озеро Зея ()
 Озеро Тритона ()
 Озеро Гекаты ()
 Озеро Морфея ()
 Озеро Гебы ()
 Озеро Павлина ()
 Озеро Юпитера ()
 Эвксинское озеро ()

Болота 
 Копайское болото ()
 Лунное болото ()
 Оксийское болото ()

Исключённые 
 ()
 ()
 Меотийское болото ()

Страны 
 Страна Девкалиона ()
 Страна Нейт ()
 Страна Огига ()
 ()
 ()
 Страна Пирры ()
 ()
 Страна Ноя ()

Исключённые 
 Страна Изиды ()
 Страна Зиусудры ()

Примечания

Литература

Ссылки 
 Актуальный список деталей альбедо Марса, названия которых утверждены Международным астрономическим союзом

Марс
Поверхность Марса